Sarkola ist der Familienname folgender Personen:

 Asko Sarkola (* 1945), finnischer Schauspieler
 Sampo Sarkola (* 1978), finnischer Schauspieler
 Milja Sarkola (* 1975), finnische Dramatikerin und Theaterregisseurin
 Riku Sarkola (1910–1970), finnischer Schriftsteller
 Saga Sarkola (* 1993), finnische Schauspielerin